El término Zviózdochka (, en ucraniano: Звьоздочка, "estrellita, asterisco") puede referirse a:

Zviózdochka (Irkustsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia
Zviózdochka (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zviózdochka (Sochi), microdistrito de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zviózdochka (Sajá), localidad de la república de Sajá, en Rusia.
Zviózdochka (Ucrania), localidad de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Zviózdochka, nombre del perro que viajó a bordo del satélite Sputnik 10.